Патрульные катера типа «Пацифик» (, также известны как катера класса ASI 315) — серия из 22 патрульных катеров, построенных в Австралии и состоящих на вооружении 12 стран Тихоокеанского региона. Построены в период с 1985 по 1997 годы. Входят в состав ВМС, береговой охраны и полиции. Используются в основном для морского наблюдения и защиты рыболовства.

Список кораблей по странам

Галерея 

Патрульные катера
Катера
Военные корабли Австралии
Военно-морские силы Австралии
Вооружённые силы Тонги